Vata, Salamon székely-fehér hun keresztény uralkodó a magyarok bejövetelekor 9. század második fele
 Vata, 11. századi magyar főúr
 Vata, váradi püspök 1186–1189-ben
 Vata, keresztnév